Сліп — споруда у вигляді похилої площини зі спеціальним пристроєм для витягування суден на берег та спускання їх на воду.
 Сліп — похилий тунель на китобійних суднах для втягування китів із води на верхню палубу.
 Сліп — документ-пропозиція, що його висилає перестрахувальник потенційним перестрахувачам.
 Сліп — документ з додатковою інформацію, що його прикріплюють до проданого цінного паперу.

Див. також 
 SLIP (Serial Line Internet Protocol) — Інтернет-протокол.
 The Slip
 Сліпи — різновид трусів.